Le fate – opera di Richard Wagner scritta nel 1833
 Le fate – film collettivo italo francese del 1966
 Le fate – fiaba di Charles Perrault del 1697